Premios Ondas el término puede hacer referencia a los siguientes premios: 

Premios Ondas (1954)
Premios Ondas Globales del Podcast (2022)
Premios Ondas Mediterráneas (1995)